Leboutte ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Leboutte, belgische Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin
 Marcel Leboutte (1880–1976), belgischer Fußballspieler
 Valérie Leboutte (* 1966), belgische Schauspielerin